Adam Lowry (né le  à Saint-Louis, Missouri aux États-Unis) est un joueur professionnel canadien et américain de hockey sur glace.

Biographie 
Il est le fils du joueur de hockey professionnel, Dave Lowry.

Carrière de joueur 

Adam Lowry commence sa carrière avec l'équipe des Broncos de Swift Current dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est repêché en  au total () par l'équipe des Jets de Winnipeg lors du Repêchage d'entrée dans la LNH 2011. Il rejoint l'équipe des IceCaps de Saint-Jean de la LAH lors de la saison 2012-2013 avec qui il évolue pendant deux saisons avant de faire ses débuts dans la Ligue nationale de hockey avec les Jets au cours de la saison 2014-2015. Il inscrit son premier but en LNH le  lors du match remporté 3 à 1 par les Jets face aux Hurricanes de la Caroline.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010 ||Broncos de Swift Current ||LHOu ||61 ||15 ||19 ||34 ||57 ||3 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2010-2011 ||Broncos de Swift Current ||LHOu ||66 ||18 ||27 ||45 ||84 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Broncos de Swift Current ||LHOu ||36 ||12 ||25 ||37 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||Broncos de Swift Current ||LHOu ||72 ||45 ||43 ||88 ||102 ||5 ||3 ||2 ||5 ||4
|-
|2012-2013 ||IceCaps de Saint-Jean ||LAH ||9 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 ||IceCaps de Saint-Jean ||LAH ||64 ||17 ||16 ||33 ||49 ||17 ||2 ||3 ||5 ||16
|-
|2014-2015 ||Jets de Winnipeg ||LNH || 80 || 11 || 12 || 23 || 46 || 4 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2015-2016 || Jets de Winnipeg || LNH || 74 || 7 || 10 || 17 || 53 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Moose du Manitoba || LAH || 4 || 0 || 4 || 4 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Jets de Winnipeg || LNH || 82 || 15 || 14 || 29 || 52 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Jets de Winnipeg || LNH || 45 ||8 || 13 || 21 || 8 || 17 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2018-2019 || Jets de Winnipeg || LNH || 78 || 12 || 11 || 23 || 33 || 6 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2019-2020 || Jets de Winnipeg || LNH || 49 || 4 || 6 || 10 || 23 || 4 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2020-2021 || Jets de Winnipeg || LNH || 52 || 10 || 14 || 24 || 13 || 8 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
| 2021-2022 || Jets de Winnipeg || LNH || 79 || 13 || 8 || 21 || 59 || - || - || - || - || -
|-

| 539 || 80 || 88 || 168 || 287 || 39 || 5 || 8 || 13 || 12

Notes et références 

Naissance en mars 1993
Naissance à Saint-Louis (Missouri)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)